Трансва́аль (Transvaal — дословно «за Ваалем») — былое название, используемое для обозначения региона Трансвааль в период прямого британского владычества и военной оккупации между концом Второй англо-бурской войны в 1902 году, когда была распущена ЮАР, и созданием Южно-Африканского Союза в 1910 году. Границы Трансваальской колонии были больше, чем в побежденной Южно-Африканской Республике (которая существовала с 1856 по 1902 год). В 1910 году вся территория стала провинцией Трансваальского союза Южной Африки.

История 
Обе Бурские республики, Южно-Африканская Республика (ЮАР) и Оранжевое Свободное Государство потерпели поражение в англо-бурской войне и сдались Великобритании.
Мирный договор (Vereeniging) содержал следующие требования:

 Все бюргеры ЮАР и Оранжевого Свободного Государства сложат оружие и признают короля Эдуарда VII своим суверенном.
 Все бюргеры за пределами границ ЮАР и Оранжевого Свободного государства, заявив о своей верности королю, будут доставлены обратно в свои дома.
 Все сдавшиеся бюргеры не будут лишены своего имущества.
 Нет административных или уголовных преследований против бюргеров за военные действия, за исключением действий, противоречащих военной этике. В подобных случаях должен быть проведён немедленный военный суд.
 Высокий голландский язык преподают в школах, использование голландского языка будет разрешено в судах.
 Владение винтовками было разрешено по лицензии.
 В кратчайшие сроки на смену военной администрации должны прийти представительные институты, ведущие к самоуправлению.
 Вопрос о предоставлении независимости аборигенам не должен обсуждаться до окончания самоуправления.
 Отмена военного налога.
 Создание различных комиссий для обработки и оплаты действительных требований о военных расходах и для выполнения сценариев, изданных странами ЮАР и Оранжевого свободного государства в период войны. Комиссия также будет кормить бездомных и оказывать помощь в восстановлении домов, пострадавших от войны. С этой целью корона соглашается на бесплатный грант в размере 3 000 000 фунтов стерлингов, а также на беспроцентные займы на два года, которые будут погашаться под 3 % в последующие годы.

В 1902 году в условиях мира после подписания Договора о Феринигинге новая трансваальская колония столкнулась с переплетенными экономическими и политическими проблемами, которые необходимо было решить. Экономические проблемы, с которыми сталкивались буры, включали восстановление горнодобывающей промышленности до довоенного уровня, а затем её дальнейшее наращивание с необходимостью использования дополнительной рабочей силы, восстановление буров на их землях и увеличение сельскохозяйственного производства этих ферм. Политический вопрос зависел от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь. Существовавшие британские администраторы под предводительством Альфреда Милнера пытались англицировать население двумя основными способами. Во-первых за счёт увеличения английского населения Трансвааля, а во-вторых, за счёт обучения бурских детей английскому языку с очень ограниченным использованием голландского языка. Политические цели трансваальских буров заключались в восстановлении самоуправления в колонии и в политической среде, которой буры доминировали.

Репатриация и реконструкция 
Когда война закончилась, англичане столкнулись с большой долей бурских мужчин в качестве военнопленных и их семей в концентрационных лагерях. Когда британцы следовали политике выжженной земли в Трансваале, земли, фермы и фермы буров были уничтожены.

По окончании войны необходимо было восстановить «правительство» для новой колонии. Было начато с назначения магистрата-резидента в каждом округе колонии и стало окружными комиссарами, а помощник магистрата выполнял юридические и Магистерские обязанности области. Римско-голландское право было переведено на английский язык, чтобы суды могли продолжать свою деятельность, с некоторыми отмененными старыми актами и значительным количеством нового закона, обнародованного властями в Йоханнесбурге.

Затем магистрат-резидент представил имена трех членов округа губернатору для окружной комиссии при магистрате. Они будут состоять из одного британского подданного и двух буров, одного из тех, кто сдался в начале войны, и одного, кто сражался до конца. Комиссия будет выполнять две функции, одна из которых будет обеспечивать помощь и выдачу пайков, оборудования, транспортных средств и пахотных животных пострадавшим от войны, во-вторых, расследовать претензии о компенсации за фактический ущерб, нанесенный во время войны.

В районах были созданы репатриационные склады, в которых находились продукты питания, семена, сельскохозяйственное оборудование, транспорт, пахотные животные, камень и строительные материалы. Сеть железнодорожных перевозок изо всех сил пыталась конкурировать с требованием перевозки армии для поддержания гарнизона и гражданских требований для ремонта колонии. Все корма для транспортных животных должны были быть доставлены на склады, поскольку процесс начался зимой 1902 года. Беженцы из концентрационных лагерей и военнопленные были возвращены в свои районы в системе Черновики. На складах они получат сельскохозяйственное оборудование, палатки и пайки, чтобы начать все сначала и доставить к месту назначения. продовольственных пайков давали почти год. Семьи будут получать маркерный грант независимо от их способности вернуть его, а необходимые дополнительные материалы и оборудование были получены через беспроцентные кредиты с небольшими кредитами наличными, также не приносящими никакого интереса, причем более крупные кредиты, действующие под 4% ипотека. Кредитная схема никогда не собиралась компенсировать человеку фактическую потерю, понесенную войной. Урон и требуемая реконструкция варьировались от района к району.

В крупных городах муниципалитеты или органы здравоохранения были «назначены» для управления ими под руководством местного магистрата. У них были ограниченные функции, и единственные ставки, которые они взимали, были для санитарных функций. В течение пятнадцати месяцев после окончания войны введение муниципального управления было начато с подготовки к честным выборам на основе оценки имущества и создания списков избирателей с процессом регистрации, объясненным на английском и голландском языках.

Экономические проблемы 
Британские администраторы намеревались вернуть большинство бурских фермеров обратно на свои земли к марту 1903 года, потратив 19 миллионов фунтов на возмещение ущерба, нанесенного войной, гранты и займы. Администраторы реформировали государственные сельскохозяйственные департаменты, чтобы модернизировать фермерское хозяйство в колонии, в результате чего в избытке кукурузы и говядины к 1908 году. Они также пытались решить проблему бедных белых, поселив их в качестве арендаторов на государственной земле, но из-за нехватки капитала и рабочей силы схема потерпела неудачу. была предпринята попытка разместить английских поселенцев на сельхозугодьях, чтобы навести англовскую сторону Трансвааля и увеличить англоязычное население, но это тоже не удалось, поскольку политика привлекла слишком мало поселенцев.

К концу 1901 года добыча золота, наконец, возобновилась на Ранде в окрестностях Йоханнесбурга, который практически прекратился с 1899 года. При поддержке горных магнатов и британских администраторов возникла необходимость перезапустить отрасль, но потребовалась рабочая сила. Непосредственно перед войной заработная плата белых шахтеров была высокой, а магнаты не стремились увеличить ее, а заработная плата чёрных шахтеров была снижена до войны и не увеличивалась, поэтому черный труд не интересовался работой на шахтах. Неквалифицированный белый труд был исключен, поскольку их заработная плата была бы слишком высока для проделанной работы, поэтому горные магнаты и их Горная палата в 1903 году искали альтернативный труд в виде дешевых китайских рабочих.​​ Закон об импорте китайской рабочей силы был введен в Законодательный совет Трансвааля 28 декабря 1903 года Джорджем Фарраром и обсуждался в течение 30 часов, и после его трех чтений 30 декабря 1903 года, когда он вступил в силу в феврале 1904 года, он был успешно принят. Будучи проштампованным британцами и назначенным Законодательным советом Трансвааля британским министром, он изложил чрезвычайно ограничительные трудовые договоры для китайских рабочих, и эта идея была продана в рамках кампании страха, направленной на белых шахтеров, по поводу необходимости в этом. кто-то может столкнуться с возможностью потери добычи и их рабочих мест. К 1906 году золотые рудники Витватерсранда были в полном объеме, и к 1907 году южноафриканские золотые рудники составляли тридцать два процента мировой добычи золота. К 1910 году китайская рабочая сила прекратила свое существование на Витватерсранде, и для черных шахтеров было распространено ограничительное законодательство о резервировании рабочих мест, запрещающее китайским шахтерам выполнять определенную работу.

Политические вопросы 
С конца войны в 1902 году политическое управление колонией Трансвааль контролировалось членами законодательного и исполнительного совета, все из которых были назначены британскими администраторами при Альфреде Милнере и колониальным секретарем в Лондоне. В 1903 году Три места в Законодательном совете Трансвааля были предложены Луи Боте, Яну Смэтсу и Коосу де ла Рей, но они отказали англичанам. Из-за отсутствия слушания, которое было дано по мнению генералов буров. английские администраторы, касающиеся китайского труда на шахтах, из-за убеждения, что они не представляют бурское население, и недостатка самоуправления собрали Луи Боту и других для встречи в 1904 году на Volkskongres. Результат этого Народный конгресс был объединением бурского политического движения в Трансваале в новую партию под названием «Хет Волк» в январе 1905 года Луи Бота и Яна Смэтса. Целью этой новой партии было стремление к примирению с Великобританией, что было бы предпочтительным посредством Британская оппозиционная Либеральная партия и бурское самоуправление для Трансвааля.

Английские политические движения включали в себя Ассоциацию ответственного правительства Трансвааля, Ассоциацию прогрессивного Трансвааля и трудовые группы при Промышленной рабочей партии. Ассоциация ответственного правительства Трансвааля была образована в конце 1904 г. Е. П. Соломоном и состояла из свободных собраний бывших должностные лица колоний и САР, алмазодобывающие магнаты, рабочие и бизнесмены. Они призвали колонию разрешить свою собственную политику и стремиться к самоуправлению, и партия в конечном итоге будет переименована в националистов. Трансваальская прогрессивная ассоциация, созданная в ноябре 1904 года и действующая с февраля 1905 года, имела аналогичное членство, но была связана с горнодобывающей промышленностью, выступающей против самоуправления, и предпочитала законодательный орган, назначенный Верховным комиссаром, с прочными связями с Великобританией. Их возглавляли Джордж Фаррар и Перси Фицпатрик.

Про-бурская либеральная партия в Британии пришла к власти в январе 1906 года с новой политикой в ​​отношении двух бывших бурских колоний, одной из форм самоуправления. Ян Смэтс посетил Лондон и сумел убедить новое правительство сформулировать система, которая будет благоприятствовать бурам и хет-волкам в новом политическом собрании. Более чем через год, в феврале 1907 года, были проведены выборы, на которых Хет-Волк баллотировался по двум вопросам; Китайский труд должен был быть прекращен, когда были найдены новые источники труда, и примирение с Великобританией, с которым они надеялись, привлекло бы голоса английских рабочих, а также продавало себя как альтернативу горной капиталистической Прогрессивной партии.

Выборы 1907 года 
Выборы состоялись 20 февраля 1907 года. Победил на них Хет Волк, собрав 37 из 69 мест. Он выдвинул 43 кандидата и сразу получил 34 места, все места в стране получили бар Барбертон, три места в Претории и четыре на Витватерсранде с тремя независимыми сторонами, присоединившимися к партии. Прогрессивная партия выдвинула 34 кандидата и получила 21 место, двадцать на Витватерсранде и одну в Претории с пятью выигрышными местами Рэндлордов. В числе прочих партий националисты (бывшая Ассоциация ответственного правительства Трансвааля), которые получили 6 мест, четыре на Витватерсранде и два в Претории, но их лидер Ричард Соломон не смог завоевать свое место. Лейбористская партия получила три места в Витватерсранде после оспаривания 14 и их лидер Фредерик Кресуэлл также не смог получить место.

Луи Бота стал премьер-министром Трансвааля и министром сельского хозяйства, а Ян Смэтс стал его колониальным секретарем. Среди других новых министров кабинета были Дж. Де Вилльерс, генеральный прокурор и шахтеры, Генри Чарльз Халл, казначей, Иоганн Риссик, Лэнд и «Родные дела», Гарри Соломон считал «Общественными работами» и Эдварда Рута кнутом. «Прогрессивисты в оппозиции» будут возглавлять Джордж Фаррар и Эйб Бейли в качестве кнута оппозиции. Они все впервые собрались в марте 1907 года. После выборов 1907 года проблема китайского труда шахтеров была вновь рассмотрена, когда Хет Волк полагал, что труда в виде черно-белых шахтеров было достаточно. Принимая во внимание экономические интересы Трансвааля, Бота обеспечил постепенную политику репатриации китайского труда.

К 1908 году буры одержали победу на выборах, установив контроль над колониями Натал, Оранж-Ривер и Трансвааль, но под влиянием Великобритании, и теперь им необходимо объединить страну под одним правительством.

Прогрессия до Союза 
В мае 1908 года Ян Смутс, секретарь колонии Трансвааля, предложил собраться представителям всех четырех колоний и принять решение по таможенному и железнодорожному соглашению, а также включил предложение, чтобы колонии назначали делегатов для обсуждения конституции объединенной страны в форме Национального Конвенция. [7]: 149 Цель конвенции состояла в том, чтобы найти решение политических, расовых и экономических проблем, с которыми сталкиваются эти колонии, и найти общий язык между англичанами и англичанами. 12 октября 1908 года Тридцать белых делегатов из четырех колоний встретились в Дурбане под председательством сэра Генри де Вильерса. Двенадцать делегатов прибыли из мыса Колония, восемь из Трансвааля и пять каждый из Оранжевой реки и Натальных колоний, представляющих собрание шестнадцать из английского происхождения, а остальные четырнадцать были бурского происхождения.​​

Основные обсуждаемые вопросы заключались в том, станут ли четыре колонии страной, состоящей из союза или федерации. Кому будет разрешено голосовать и сколько избирателей составят избирательный округ в сельской и городской местности. Все три цели были в конечном итоге согласованы с Южной Африкой, чтобы стать профсоюзом, что было желанием как либерального британского правительства, так и Яна Смэтса. Что касается вопроса о черных правах, британское правительство было готово принять окончательные пожелания Национальное собрание. Колонии Трансвааля, Оранжевой реки и Натала не хотели черных прав, в то время как мысская колония хотела сохранить то ограниченное право, которое она имела для всех других рас. Был достигнут компромисс и все пожелания колоний, касающиеся их расовой принадлежности для предоставления избирательных прав, были приняты, хотя и подлежали отмене большинством в две трети голосов в обеих палатах парламента. Что касается цели сельских и городских округов, было решено разрешить на пятнадцать процентов меньше избирателей в сельской местности, в то время как городская местность будет иметь на пятнадцать процентов больше избирателей. Эта система для избирательных округов обеспечит доминирование африканера в политике в течение года. Это должно было стать одной из многих причин, по которым Ян Смэтс проиграл выборы 1948 года. Малан к власти и начало апартеида. Результатом переговоров в рамках Конвенции стал проект Южно-Африканского закона, который был выпущен для просмотра 9 февраля 1909 года. К 19 августа 1909 года Закон об Африке прошел через палаты общин и в закон.

Что касается вопроса о черных правах, взгляды британцев и буров были схожи с тем, что Альфред Милнер заявил в своей речи в 1903 году [8], что он верил в превосходство белых и думал, что чёрный человек не готов править и аналогичным образом убедил Секретарь колонии Джозеф Чемберлен разрешил будущему объединенному белому правительству решить вопрос о чёрной франшизе.

Примечания 

История Трансвааля
Бывшие колонии Великобритании
1902 год в Великобритании